Варакомский — фамилия. Известные носители:

 Варакомский, Николай Устинович (1834—1880) — военачальник, генерал-майор Русской императорской армии.
 Варакомский, Томаш (род. 1989) — польский шахматист, гроссмейстер.